Joe's Garage er en tre-delt rockopera indspillet af den amerikanske musiker Frank Zappa i september og november 1979. Oprindeligt frigivet som to separate studioalbummer på Zappa Records, projektet blev senere gendannet og genudgivet som en tredobbelt alboksæt, Joe's Garage, Acts I, II & III, i 1987.

Spor

Akt I

Akt II

Akt III

Referencer 

Album fra USA
Album fra 1979